Toponímia:
 Estats Units:
 New Castle (Colorado)
 New Castle (Delaware)
 New Castle (Indiana)
 New Castle (Kentucky)
 Newcastle (Maine)
 Newcastle (Nebraska)
 New Castle (Nova Hampshire)
 New Castle (Nova York)
 Newcastle (Oklahoma)
 New Castle (Pennsilvània)
 Newcastle (Texas)
 New Castle (Virgínia)
 Newcastle (Washington)
 Newcastle (Wyoming)
 New Castle Northwest
 Regne Unit: Newcastle upon Tyne, ciutat i aglomeració metropolitana del comtat de Tyne and Wear
 Austràlia: Newcastle (Austràlia), ciutat australiana
 Esport:
 Newcastle United Football Club, club de futbol anglès de la ciutat de Newcastle upon Tyne a Tyne i Wear
 Newcastle Falcons, club anglès de rugbi a 15 fundat el 1990